PFW kann stehen für:
 Personal Firewall, eine Software, die ein- und ausgehenden Datenverkehr eines Computers  filtert
 PFW Aerospace, ehemals Pfalz-Flugzeugwerke, ein Zulieferunternehmen aus der Luftfahrtbranche
 Pro Football Weekly, eine Sportzeitschrift mit Schwerpunkt American Football

PfW kann stehen für:
 Parteifreie Wähler, ein gebräuchlicher Name für Wählergruppen

Pfw kann stehen für:
 Polizeifreiwilliger, amtsdeutsch 'Angehöriger des freiwilligen Polizeidienstes', ehrenamtlicher Helfer der Landespolizei in Baden-Württemberg 

Abkürzung